Maria Nowakowska (1929–2017) – polska chemiczka
 Maria Nowakowska (ur. 1947) – polska chemiczka
 Maria Nowakowska (ur. 1954) – polska etnograf i polityk, posłanka
 Maria Nowakowska (ur. 1987) – polska modelka, Miss Polonia 2009